Ljachowitsch ist der Familienname der folgenden Personen:
 Aljaksandr Ljachowitsch (* 1989), weißrussischer Geher
 Sjarhej Ljachowitsch (* 1976), weißrussischer Boxer